Buzen (Fukuoka), een stad in Fukuoka, Japan
Buzen (provincie), een voormalige provincie van Japan
Gérard Buzen (1784-1842), Belgisch generaal